Apoplophora är ett släkte av kvalster. Apoplophora ingår i familjen Mesoplophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Apoplophora